Corella ist 
 eine Gattung der Manteltiere, siehe die Einordnung unter Phlebobranchia
 eine in Australien gängige Bezeichnung für das Subgenus Licmetis der Weißkakadus, insbesondere Wühlerkakadu, Nacktaugenkakadu und Nasenkakadu.

Corella ist der Name folgender Orte:
 Corella (Bohol), eine Stadtgemeinde in der Provinz Bohol, Philippinen
 Corella (Spanien), eine Ortschaft in Spanien
 ein Ortsteil der Gemeinde Dicomano, Provinz Florenz, Italien

Corella ist der Familienname von:
 Ángel Corella (* 1975), spanischer Balletttänzer
 Susana Corella, ecuadorianische Fußballschiedsrichterin

Siehe auch:
 Coreglia